Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1980.

Sistema de puntuació 
S'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1). Ja no es donen punts per la volta més ràpida. Per al recompte final del campionat només es tenien en compte els cinc millors resultats dels set primers grans premis i cinc dels set grans premis següents, d'aquesta manera s'eliminava els pitjors resultats en cada una de les dues parts possibles del campionat (5 de 7 i 5 de 7).

També és puntuable per al Campionat del món de constructors.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1980

Classificació del mundial de pilots del 1980 

(Clau de colors)

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1980

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1980